De periode 1401 t/m 1410 bevat 21 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
4 totale
6 ringvormige
4 hybride
7 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen